Saint Mark pode se referir a:

 Saint Mark (Granada)
 Saint Mark (Dominica)

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos